Поломский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1935—1955 годах. Административный центр — село Полом.

История 
Район был образован в 1935 году из части территории Белохолуницкого и Синегорского районов.

30 сентября 1955 года район упразднен с передачей территории Белохолуницкому и Нагорнскому районам.

Административное деление 
В 1950 году в состав района входило 14 сельсоветов и 236 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
Упразднённые районы Кировской области